Michael kan avse:

 Michael - ett mansnamn, se Mikael
 Michael (film) – en amerikansk fantasyfilm från 1996 med John Travolta
 Michael (musikalbum) – ett postumt musikalbum av Michael Jackson från 2010
 Michael, Isle of Man – en sheading i Isle of Man